Отрыв — многозначное понятие:
 Отрыв в стрелковом спорте — попадание в мишень, которое в результате ошибки стрелка находится на значительном удалении от средней точки попадания.
 Отрыв в материаловедении — разрушение материала под действием растягивающих нормальных напряжений.
 Отрыв в военном деле — завершающая часть войскового манёвра по выходу из боя, осуществляемая под прикрытием арьергарда.

В кинематографе 
 «Отрыв» — кинодрама, США, 1971 год. Режиссёр — Милош Форман.
 «Отрыв» — кинодрама, Россия, 2007 год. Режиссёр — Александр Миндадзе.
 «Отрыв» — российский художественный фильм-триллер 2018 года режиссёра Тиграна Саакяна.
 «Отрыв» — американский комедийный хоррор-фильм 2020 года режиссёра Юджина Котляренко.

См. также 
 «Отрыв!» — картина австралийского художника Тома Робертса, написанная в 1891 году, считается «иконой австралийского искусства».
 «В отрыв!» — комедийная драма, Великобритания — Ирландия, 1999 год. Режиссёр — Джастин Кэрриган.

Примечания